Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Woodend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Woodend – miasto w Nowej Zelandii
 Woodend – miasto w Australii